US Open 2018 – gra mieszana – zawody mikstowe, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 30 sierpnia–8 września na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center. Broniąca tytułu para Martina Hingis–Jamie Murray nie przystąpiła wspólnie do turnieju przez koniec kariery szwajcarskiej tenisistki. Murray wystartował u boku Bethanie Mattek-Sands, z którą sięgnął po tytuł, pokonując w finale parę Alicja Rosolska–Nikola Mektić.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

US Open 2018
US Open – gra mieszana